Chosen steht für:

 Chosen (Film), Werbefilm von Ang Lee
 Chosen (Webserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Chosen (Fernsehserie), dänische Fernsehserie
 Chosen (Comic), Comic von Mark Millar und Peter Gross
 Chosen (Moschaw), Ort in Israel
 Chosen, Originaltitel von Die Auserwählten – Helden des Widerstands, britischer Film von Jasmin Dizdar (2016) 
 Chōsen, japanische Kolonie Koreas, siehe Korea unter japanischer Herrschaft

The Chosen steht für:

 The Chosen, Originaltitel von Die Erwählten, US-amerikanischer Film von Jeremy Kagan (1981)
 The Chosen (1998), neuseeländischer Fernsehfilm von Maxine Fleming, James Griffin und Gavin Strawhan 
 The Chosen, Alternativtitel von El elegido, spanisch-mexikanischer Film von Antonio Chavarrías (2016)
 The Chosen (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie, die auf dem Leben von Jesus Christus basiert (ab 2019)